Joris Ivens (1898-1989), réalisateur néerlandais.
 Marceline Loridan-Ivens (1928-2018), cinéaste française.
 Roberto Ivens (1850-1898), officier de la marine portugaise.
 Artur Ivens Ferraz (1870-1933), militaire portugais.
 Jonas Ivens (1984-), footballeur belge.
 Dirk Ivens, membre du groupe belge The Klinik.

Homonymie
Homonymie de patronyme